Arondismentul Château-Salins (în ) este un arondisment din departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Albestroff
 Cantonul Château-Salins
 Cantonul Delme
 Cantonul Dieuze
 Cantonul Vic-sur-Seille

Comune 

Chateau-Salins